Burggraben steht für:
 Burggraben, Annäherungshindernis in Gestalt eines Geländeeinschnitts im unmittelbaren Vorfeld einer mittelalterlichen Burg
 Burggraben (Wirtschaft), engl. moat, von Warren Buffett geprägte Metapher für einen Wettbewerbsvorteil im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals, der darin besteht, dass Markteintrittsschranken im Umkreis eines Unternehmens oder eines Produkts bestehen und so Konkurrenten oder Konkurrenzprodukte dauerhaft fernhalten (monopolbildender Wettbewerbsvorteil beispielsweise aufgrund von Verbund-, Skalen-, Netzwerk- und Lock-in-Effekten oder Exklusivrecht) 

Burggraben heißen folgende geographische Objekte:

Ort:
 Burggraben (Gemeinde Waldegg), Siedlungsplatz von Wopfing in der Gemeinde Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Burggraben (Gemeinde Leutasch), Ortsteil von Leutasch, Tirol

Gewässer:
 Burggraben (Attersee), Bach zum Attersee im Schafberggebiet, Oberösterreich und Land Salzburg
 Burggraben (Fränkische Saale), linker Zufluss der Fränkischen Saale bei Schönau, Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Burggraben (Glonn), auch Tegernbach, linker Zufluss der Glonn (zur Amper)  gegenüber Mittelstetten, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Burggraben (Goldach), Burggraben neben der Goldach (zur Isen) um das Wasserschloss Schwindegg in Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Burggraben (Rot), rechter Zufluss der „Gschwender“ Rot (zur Lein bei Täferrot) nach Schilpenbühl, Gemeinde Spraitbach, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Burggraben (Rott), linker Zufluss der Rott (zur Amper) bei Rothbad, Gemeinde Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Burggraben (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (zur Altmühl) bei Höfen, Stadt Freystadt, Landkreis Neustadt in der Oberpfalz, Bayern
 Burggraben (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach in Oberwolfach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Burggraben (Würm), linker Zufluss der Würm gegenüber der Riemenmühle, Stadtteil Merklingen, Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

ohne Vorfluter:
 Burggraben (Uetersen), Burggraben in Uetersen, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein

Weiteres:
 Burggrabenklamm, Talabschnitt des Burgbachs beim Attersee

Siehe auch:
 Burgbach